Boumba bezeichnet:

 Boumba (Fluss), einen Fluss in Kamerun
 Boumba (Niger), ein Dorf in Niger
 Boumba-Bek-Nationalpark, ein Nationalpark in Kamerun
 Boumba-et-Ngoko, ein Bezirk in Kamerun

Siehe auch:
 Bumba (Begriffsklärung)